Sentiero dei Mulini a Cimolais
 Sentiero dei Mulini a Colline Pisane
 Sentiero dei Mulini a La Magdeleine
 Sentiero dei Mulini a Terento